Alvarado kan avse:

Geografi

Colombia 

 Alvarado kommun, Colombia, 
 Alvarado, Colombia,

Mexiko 

 Alvarado, Veracruz, 
 Alvarado kommun, Mexiko, 
 Alvarado, Michoacán de Ocampo, Aporo,

Personer 
 Beatriz de la Cueva de Alvarado – Spaniens guvernör i Guatemala från juli till september 1541
 Gómez de Alvarado – spansk kapten och conquistador
 Juan Velasco Alvarado (1910–1977) – Perus president mellan 1968 och 1975
 Pedro de Alvarado –  spansk conquistador och guvernör i Guatemala